Himmelbjerget har flere betydninger:

 Himmelbjerget – en bakke i Midtjylland.
 Himmelbjerget (nordisk mytologi)